Nave (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia
Nave (Portugal), een plaats in de Portugese gemeente Sabugal
Nave (rivier), een riviertje in het Franse departement Nauw van Calais.